Geropotamos () ist der Name

 Geropotamos (Libysches Meer), Fluss im Süden der Insel Kreta
 Geropotamos (Kretisches Meer), Fluss im Norden der Insel Kreta
 Geropotamos (Mylopotamos), Gemeindebezirk der Gemeinde Mylopotamos, Region Kreta